Ferdinand Ernst von Waldstein ist der Name folgender Personen:

* Ferdinand Ernst von Waldstein (Gesandter) (1619–1657), Bevollmächtigter des Kaisers Ferdinand III. beim Westfälischen Friedenskongress
 Ferdinand Ernst von Waldstein-Wartenberg (1762–1823), Generalleutnant der britischen Armee, Komtur des Deutschen Ordens und ein Förderer von Ludwig van Beethoven